Caranga (o Carangas) puede referirse a los siguientes topónimos:

 Carangas, provincia del departamento de Oruro (Bolivia).
 Carangas, localidad y municipio de la provincia de Mejillones, en el departamento de Oruro (Bolivia).
 Curahuara de Carangas, localidad y municipio capital de la provincia de Sajama, en el departamento de Oruro (Bolivia).
 Caranga Alta, parroquia del concejo de Proaza, Asturias (España).
 Caranga Baja, parroquia del concejo de Proaza, Asturias (España).
 Carangas, parroquia del concejo de Ponga, Asturias (España).

Además, puede hacer referencia a:
 Caranga, etnia del altiplano en Bolivia.